Хасін Абрам Йосипович (; * 15 лютого 1923, Запоріжжя) — радянський, російський шахіст і тренер.
 Хасін Абрам Матвійович (17 січня 1899 — 12 квітня 1967) — радянський воєначальник, генерал-майор танкових військ.